Clyne ist der Familienname folgender Personen: 

 Alan Clyne (* 1986), schottischer Squashspieler
 Anna Clyne (* 1980), englische Komponistin
 Densey Clyne (* 1926), australischer Naturforscher 
 Jeff Clyne (1937–2009), britischer Jazzbassist
 Michael Clyne, australischer Linguist
 Nathaniel Clyne (* 1991), englischer Fußballspieler
 Nicki Clyne (* 1983), kanadische Schauspielerin
 Olivia Clyne (* 1993), US-amerikanische Squashspielerin